Яценю́к — українське прізвище, утворене від Яць — зменшеної форми імені Яків.

Носії

А 
 Яценюк Арсеній Петрович (*1974) — український політик, економіст, правник, 15-й Прем'єр-міністр України (2014—2016).

М 
 Яценюк Марія Григорівна (*1943)  — українська філологиня, мати Арсенія Яценюка

П 
 Яценюк Петро Іванович (*1941 — †2019) — український історик, кандидат історичних наук, доцент, батько Арсенія Яценюка

С 
 Яценюк Сергій Миколайович (*1985) — російський актор театру та кіно

Т 
 Яценюк Тереза Вікторівна (*1970) — українська бібліографиня, громадська діячка, дружина Арсенія Яценюка

Українські прізвища